Elsa Morante (1912-1985) – scrittrice italiana
Laura Morante (1956) – attrice italiana
Marcello Morante (1916-2005) – scrittore italiano
Massimo Morante (1952-2022) – musicista italiano
Maurizio Morante (1956) – musicista italiano